Henry FitzRoy peut se référer aux personnes suivantes :

 Henry FitzRoy († 1157), fils illégitime d'Henri I d'Angleterre. Il fut tué lors de l'invasion d'Anglesey par Henri II ;
 Henry FitzRoy (1663-1690),  duc de Grafton, fils illégitime de Charles II d'Angleterre ;
 Henry FitzRoy (1519-1536),  duc de Richmond et Somerset, fils illégitime d'Henri VIII d'Angleterre ;
 Henry FitzRoy (1790-1863),  duc de Grafton.
 Henry FitzRoy (1978-),  duc de Grafton.